

Geografia 
 Ghiacciaio Rabot – ghiacciaio nella regione sud-occidentale della dipendenza di Ross, nell'Antartide orientale
 Isola Rabot – isola a sud dell'isola di Renaud scoperta da John Biscoe

Persone 
 Charles Rabot – geografo, glaciologo, viaggiatore, giornalista, docente, traduttore ed esploratore francese
 Pierre Rabot – marinaio e olimpionico francese